Khen steht für:
 Khen (Schild),  ein Verteidigungsschild traditioneller thailändischer Kämpfer
 Khen-Dynastie, eine Dynastie vom 12. bis 15. Jahrhundert im nordostindischen Bundesstaat Assam

Siehe auch:
 Khaen, eine Mundorgel in Laos und Nordostthailand